Rießner ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Henriette Rießner (1774–1849), Beamtenwitwe und Wohltäterin
 Friedrich Gottlob Rießner (1761–1839), Sohn eines Bautzner Geleitamtmanns